Club Voleibol Barcelona: squadra di pallavolo femminile
Club Voleibol Barcelona: squadra di pallavolo maschile